Tore Persson kan syfta på:
* Tore Persson (sångare) 1912–1993
 Tore Persson (konstnär) 1917–1967
 Tore Persson (fotograf) 1918–2010
 Tore Persson (militär) 1924–
 Tore Persson (skådespelare) 1953–2016